Bahreins basketbalteam (mannen)
 Bahreins basketbalteam (vrouwen)